Huawei U8110 — коммуникатор китайской компании Huawei, представленный в 2010 г.в Шэньчжэне. Работает на платформе Android, не имеет аппаратной клавиатуры, вместо которой сенсорный экран с поддержкой компактной или полной QWERTY клавиатуры. Коммуникатор имеет большую ёмкость батареи (1050 мА/ч).

Ссылки 
4PDA: http://devdb.ru/mts_android

Продукция Huawei